Ази-Асланов () — посёлок в Караязинском административно-территориальном округе Акстафинского района Азербайджана.

Этимология 
До 1966 года поселок именовался поселком при Акстафинском плодопитомнике, а позже ему было присвоено имя дважды Героя Советского Союза Ази Агад оглы Асланова.

История 
Согласно административному делению 1961 года посёлок Ази-Асланов входил в Муганлинский сельсовет Казахского района Азербайджанской ССР, но в конце 1960-х передан в состав Кечвеллинского сельсовета.

24 апреля 1990 года посёлок передан в состав новообразованного Акстафинского района.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Кечвеллинский административно-территориального округа был учрежден Кечвеллинский муниципалитет Акстафинского района. В 2004 году из состава Кечвеллинского АТО выделен новый, Караязинский, в который и вошел поселок.

География 
Ази-Асланов расположен на берегу реки Кура.

Посёлок находится в 5 км от центра муниципалитета Караязы, в 46 км от райцентра Акстафа и в 492 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Союкбулак.

Посёлок находится на высоте 239 метров над уровнем моря.

Население 
 

Население преимущественно занимается растениеводством.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в посёлке составляет +14,4 °C. В посёлке субтропический океанический климат.

Инфраструктура 
В советское время в посёлке располагался плодопитомник.

В селе расположены начальная школа, дом культуры, библиотека, медицинский пункт, детский ясли-сад.

Примечания 

Населённые пункты Агстафинского района